La Capelle (Aisne)
ook:
La Capelle-Balaguier, Aveyron
La Capelle-Bleys, Aveyron
La Capelle-Bonance, Aveyron
La Capelle-et-Masmolène, Gard
La Capelle-lès-Boulogne, Pas-de-Calais

zie ook
 Capelle (doorverwijspagina)